Vattungarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vattungarna (vid Helsingholmen, Kimitoön), Åboland, 
 Vattungarna (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Vattungarna (vid Bolax, Kimitoön), Åboland,

Sverige 

 Vattungarna, Roslagen, Norrtälje kommun,

Se även
Vattungen
Vattungsgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar